Crosey ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Doubs:

Crosey-le-Grand
Crosey-le-Petit

Siehe auch:
Crozet